Gminy w USA:
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
 Sioux (ang. Sioux Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sioux (ang. Sioux County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Sioux (ang. Sioux County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Sioux (ang. Sioux County) – w stanie Dakota Północna